Munjul (Astanajapura), een bestuurslaag in Indonesië
 Munjul (Ciambar), een bestuurslaag in Indonesië
 Munjul (Cilaku), een bestuurslaag in Indonesië
 Munjul (Cipayung), een wijk van Jakarta
 Munjul (Kutasari), een bestuurslaag in Indonesië
 Munjul (Majalengka), een bestuurslaag in Indonesië
 Munjul (Munjul), een bestuurslaag in Indonesië
 Munjul (Pagaden Barat), een bestuurslaag in Indonesië